Slaworossow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Charitonowitsch Slaworossow (1916–1995), sowjetisch-russischer Bergbauingenieur und Markscheider
 Chariton Nikanorowitsch Slaworossow (1886–1941), russisch-sowjetischer Pilot und Hochschullehrer